Jan Śliwiński (1830–1893) – nauczyciel gry organowej w Instytucie Muzycznym w Warszawie
 Jan Śliwiński (1831–1916) – duchowny
 Jan Śliwiński (1844–1903) – organmistrz
 Jan Śliwiński (1921–2009) – generał